Schorsing (voetbal)
 Schorsing (wielrennen)
 Schorsing (schaatsen)
 Schorsing van de voorlopige hechtenis
 Academische schorsing
 Schorsing (boksen)
 Schorsing (procedure)
 Schorsing (tennis)
 Schorsing (straf)
 Schorsing (paardensport)